.gal, o domínio de primeiro nível para a língua e cultura galegas.

Pessoas
Gal Costa
Bernhard Gal

Unidades de medida
Gal - Unidade de medida de aceleração (1 cm/s²).
Galão - Abreviação de galão, medida de volume.

Cultura
Kogal
Ganguro

Desambiguação